Натуральне число 618
 618 рік до нашої ери
 618 рік нашої ери